Carel Dake ist der Name folgender Personen:

* Carel Lodewijk Dake der Ältere (1857–1918), niederländischer Radierer
 Carel Lodewijk Dake junior (1886–1946), niederländischer Maler, Radierer und Zeichner